Le championnat d'Algérie de football 2004-2005 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

L'USM Alger remporte son cinquième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
Le championnat débute le 20 août 2004 et se termine le 13 juin 2005. L'OMR El Anasser, le CS Constantine et le GC Mascara sont les clubs promus de  en début de saison.

L'USM Alger remporte le championnat et se qualifie pour la Ligue des champions de la CAF 2006. La JS Kabylie, vice-champion, se qualifie également pour cette compétition. Le MC Alger et le CA Bordj Bou Arreridj se qualifient pour la Ligue des champions arabes 2005-2006.
Le NA Hussein Dey, quatrième du championnat, et l'ASO Chlef, vainqueur de la Coupe d'Algérie, se qualifient pour la Coupe de la confédération 2006.

L'US Chaouia, le GC Mascara et l'OMR El Anasser sont relégués en Division 2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 2004-2005
 Championnat d'Algérie de football D2 2004-2005
 Championnat d'Algérie de football D3 2004-2005

2004-2005
Football en Algérie en 2004
Football en Algérie en 2005